Behmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Behmann (1850–1932), österreichischer Orgelbauer
 Heinrich Behmann (1891–1970), deutscher Mathematiker
 Jan C. Behmann (* 1985), deutscher Journalist und Autor
 Josef Behmann (1880–1932), österreichischer Orgelbauer
 Wilhelm Behmann (1893–1943), deutscher Tanzlehrer und Konzertdirektor

Siehe auch
 Beeman